Blaes fait notamment référence à :

Patronyme 

 Arnold-Joseph Blaes, 1814-1892, clarinettiste belge ; 
 Auguste Blaes (1809-1855), journaliste belge ; 
 Gerhard Blaes (1627-1682), médecin, anatomiste hollandais ; 
 Jacques Blaes (1540-1618), évêque.

Odonyme 
Blaes est un nom de rue notamment porté par :
 Rue Blaes, rue célèbre et typique des Marolles à Bruxelles.